Cappella di San Giovanni Battista a Celle Ligure
Cappella di San Giovanni Battista a Genova
 Cappella di San Giovanni Battista a Maggia
 Cappella di San Giovanni Battista a Roma
 Cappella di San Giovanni Battista a Siena

Pagine correlate 
 Chiesa di San Giovanni Battista